Мојца Копач (Љубљана, 2. мај 1975) је словеначка репрезентативка у уметничком клизању.

Мојца Копач је деветострука победница словеначког првенства у уметничком клизању у периоду између 1991. и 2004.. Три пута је представљала Словенију на Зимским олимпијским играма. Први пут 1992. у Албервилу где је заузела 25 место и није се квалификовала за слободни састав. На следећим Играма 1998 у Нагану заузела је 23, а 2002. у Солт Лејк Ситију 22 место.

Каријеру је завршила након Светског првенства 2004. у Дортмунду и започела тренерску каријеру у Астону Пенсилванија. Удата је за -{Louis Tiernan}-а 2007. године.

Резултати

Референце

Спољашње везе 

 Профил на сајти Међународне клизачке федерације
 Профил на олимпик спорту
 Резултати на сајту Клизачког савеза Словеније

Рођени 1975.
Словеначки клизачи (уметничко клизање)
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 1992.
Словеначки олимпијци на Зимским олимпијским играма 1992.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 1998.
Словеначки олимпијци на Зимским олимпијским играма 1998.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2002.
Словеначки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2002.
Спортисти из Љубљане